Штрих ( — черта, линия) — способ (приём и метод) исполнения нот, группы нот, образующих звук. Штрихи определяют характер, тембр, атаку и другие характеристики звучания.

Штрихи в зависимости от исполняющего инструмента:
 Струнные смычковые. Штрихи связаны с типом движения смычка — исполнение звуков поочерёдно движением смычка вверх и вниз (деташе), исполнение ряда звуков непрерывным движением смычка (легато), ведение смычка у подставки (суль понтичелло) и др.
 Струнные щипковые
 Духовые. Штрихи — «исполнительский прием, связанный с началом (атакой), ведением, соединением и окончанием извлекаемого на инструменте звука — с совокупностью этих фаз».
 Фортепиано

Штрихи смычково-струнных инструментов 

Штрихи:
 Исполняемые твёрдым акцентом смычка:
 деташе ( — отделять)
 мартеле ( — отбивать)
 стаккато ( — отрывисто)
 Ricochet-saltato
 Tremolo
 Артикуляционные: легато, стаккато
 трель
 флажолет

Штрихи духовых инструментов 
В зависимости от вида атаки звука, выполняемой на духовых инструментах, штрихи объединяются в группы:
 Штрихи, исполняемые твёрдой атакой звука: деташе (Понтичелло) ( — отделять), маркато ( — подчеркивая), мартеле ( — отбивать), стаккато ( — отрывисто), акцент (выделение звуков).
 Штрихи, оформляющиеся при звукоизвлечении мягкой атакой: нон легато ( — не связно), портато ( — нести), тенуто ( — держать). Штрих легато ( — связно) требует необходимой атакировки только на первом звуке, остальные звуки, следующие за первым и объединенные лигой, извлекаются на едином дыхании с соблюдением хорошей плавности и ровности.
 Штрихи, в основе которых лежат сложные действия артикуляционного аппарата:
 двойное и тройное стаккато,
 фруллато ( — вращаться, )
 слэп;
 рикошет.
В литературе для духовых инструментов встречаются различные комбинации основных штрихов и специфических приемов извлечения звука:
 вибрато;
 глиссандо и др.

Примечания

Литература 
 

 
Музыкальные термины